Serricella ima više značenja:
 Serricella, Cosenza
 Serricella, Vibo Valentia